Scutozetes är ett släkte av kvalster som beskrevs av Hammer 1952. Enligt Catalogue of Life ingår Scutozetes i familjen Tegoribatidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Oribatellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spindeldjur
Scutozetes